Altenhagen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Altenhagen, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Altenhagen, Celle  – ort, Celle, Niedersachsen, 
 Altenhagen, Hagen – en stadsdel i Hagen